Во время 6-го тысячелетия до н. э. сельское хозяйство распространилось с Балкан на территорию современной Италии и в Восточную Европу, а из Месопотамии — в Древний Египет. Население Земли — 5—20 млн человек

Климатические изменения 

Согласно теории черноморского потопа, около  Чёрное море наполнилось солёной водой (прорыв проливов Босфор и/или Дарданеллы). После прорыва проливов в водоём влилось около  солёной воды. Пресноводное внутреннее озеро после этого значительно увеличилось по площади и превратилось в море с солёной водой.

Около 5500—5000 годов до н. э. на месте Балтийского моря образовалось послеледниковое Литориновое море.

События 
 Ок. 5900 года до н. э. — на Балканах складывается доисторическая культура Винча.
 Ок. 5760 года до н. э. — извержение вулкана Дом во Франции.
 Ок. 5600 года до н. э. — масштабный катастрофический подъём уровня Чёрного моря.
 Ок. 5600 года до н. э. — начало опустынивания Северной Африки, что в конечном итоге привело к образованию пустыни Сахара. Возможно, этот процесс заставил некоторые коренные народы мигрировать в район Нила на восток, тем самым положив начало египетской цивилизации.
 Ок. 5600 года до н. э. — т. н. «люди красной краски» (Red Paint People) обосновались в районе между нынешними Лабрадором и штатом Нью-Йорк.
 Ок. 5600 года до н. э. — культура Халаф и культура Хассуна-Самарра в Северной Месопотамии.
 Ок. 5500 года до н. э. — на территории Греции появляются первые поселения земледельцев.
 Ок. 5500 года до н. э. — культура Синьлэ в Китае.
 Ок. 5500 года до н. э. — в Северном Причерноморье появилась трипольская культура.
 Ок. 5480 года до н. э. (между 5481 и 5471) — аномально большая солнечная активность, вызвавшая подъём содержания атмосферного углерода-14 на 2 %.
 Ок. 5450 года до н. э. — извержение вулкана Гекла в Исландии.
 Ок. 5400 года до н. э. — основание города Эриду — по шумерской мифологии самого первого города на Земле.
 Ок. 5400 года до н. э. — ирригация в Месопотамии.
 Ок. 5300 года до н. э. — культура Бэйсинь в Китае.
 Ок. 5200 года до н. э. — первые поселения на Мальте.
 Ок. 5000 года до н. э. — культура Хэмуду в Китае.

Изобретения и открытия 
 Появление земледелия в долине Нила.
 Выращивание риса в Азии.
 Кирпич изобретён в Месопотамии.
 Каменные и металлические артефакты, плетёные, гончарные и тканые изделия (Африка)
 Мёртвые хоронятся в зародышевом положении, в окружении погребальных принадлежностей и артефактов, лицом на запад (Африка).
 Украшенные глиняные кувшины и вазы с чёрным верхом; костяные гребешки, статуэтки и посуда обнаружены в большом количестве (Африка).
 Разнообразные украшения из различных материалов (Африка).
 Предметы производятся не только из-за функционального, но и из-за эстетического значения (Африка).
 Организованные постоянные поселения вокруг районов земледелия (Африка).

Мифические события 
 25 мая 5493 года до н. э. — день сотворения Адама, от которого вела летосчисление александрийская хронология.
 5509 / 5508 год до н. э. — год сотворения Адама по византийскому календарю. Эта эра до 1700 года использовалась на Руси в качестве официального летосчисления.

См. также

Примечания